Колонија Унидад Анторчиста има више значења:

 Колонија Унидад Анторчиста (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Унидад Анторчиста (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику